Avižinė – wieś na Litwie, w okręgu mariampolskim, w rejonie mariampolskim
 Avižinė – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim